Фаина:

Фаина — женское имя
 Фаина — песня группы На-на
 Фаина — сухогруз украинского флота.
 (751) Фаина — астероид главного пояса, который был открыт советским астрономом Г. Неуйминым.